Об'єкти NGC
Ліра (сузір'я)
Галактики